Ryszard Bitner (1867–1935) – generał Wojska Polskiego
 Ryszard Bitner (1931–1954) – pilot szybowcowy